Ве́рхний поса́д — историческая часть некоторых российских городов, обычно расположенная на холме или высоком берегу реки. Противопоставляется , расположенному непосредственно на бечеве. Исторически возник как оседлое поселение вне города или крепости.

В России 
 Верхний посад — исторический район в Вологде.
 Верхний посад — исторический район в Нижнем Новгороде.
 Верхний посад — исторический район в Звенигороде.

Градостроительство